

Фриско — місто, штат Колорадо
 Фриско — місто, штат Техас
 Фриско — переписна місцевість, штат Північна Кароліна